Егинбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Егинбулак — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Егинбулак  (быв.Подгорный) — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.